Alsóbajom (németül Bonnesdorf, románul Boian) falu Romániában, Szeben megyében
 Felsőbajom (Bázna, németül Baassen, románul Bazna) falu Romániában, Szeben megyében
 Biharnagybajom község  Hajdú-Bihar megyében
 Kisbajom község Somogy megyében, Nagybajom közelében
 Nagybajom város Somogy megyében